Manasses
 Manasses – syn biblijnego Józefa
 Manasses – biblijny król Judy
 Manasses – jeden z synów Pachat-Moaba w Księdze Ezdrasza
 Manasses – jeden z synów Chaszuma w Księdze Ezdrasza
 Manasses – mąż biblijnej Judyty
 Manasses – arcykapłan w latach ok. 260 – ok. 245 p.n.e.
 Manasses I – arcybiskup Reims w latach 1069-1080
 Manasses II – arcybiskup Reims  w latach 1096-1106
 Konstantyn Manasses – poeta bizantyjski